Política:
 Coalició Canària, un partit polític.
 CC (Catalunya), grup de resistència catalanista dels anys 1950.
 Empreses: Creative Commons, que proporciona llicències per a programari lliure. O Xiaomi amb la seva submarca : CC
 Documents: Còpia en carbó, especialment en correu electrònic.
 Gramàtica: Complement circumstancial
 cc, abreviatura de centímetre cúbic.